Monção può riferirsi a diverse località:

Monção (Brasile), municipio brasiliano dello Stato del Maranhão

Monção (Portogallo), municipio portoghese del distretto di Viana do Castelo